CNS (z ang. Crigler-Najjar syndrome) – zespół Criglera-Najjara
 CNS (z ang. coagulase-negative staphylococcus) – gronkowce koagulazo-ujemne
 CNS (z ang. central nervous system) – ośrodkowy układ nerwowy